

Скорупкі — село в гміні Репкі Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Скорупкі — село в гміні Рин Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства